Бісмутин, Бісмути́н — мінерал класу сульфідів, підкласу простих сульфідів, сірчистий бісмут.
 Бісмутин (сполука), Бісмути́н, гідри́д бі́смуту (IUPAC назва бісмутан) — неорганічна сполука бісмуту складу BiH3.
 Бісмутини — сполука BiH3 та її гідрокарбільні похідні, що отримуються внаслідок заміщення одного, двох чи трьох атомів H (первинні, вторинні та третинні бісмутани, відповідно): RBiH2, R2BiH, R3Bi (R ≠ H).